La palabra RABAD es un acrónimo que puede referirse a varias personas, entre ellas cabe señalar a las siguientes:
Abraham ibn Daud, RABAD I
Abraham ben Isaac de Narbona, RABAD II
Abraham ben David de Posquières, RABAD III